Яхрома — топоним в России:

 Яхрома — город в Дмитровском районе Московской области.
 Яхрома — железнодорожная станция в городе Яхрома.
 Яхрома — горнолыжный курорт в Московской области.

 Яхрома — река в Московской области.
 Яхрома — река в Тверской области.
 Яхрома — река во Владимирской области.

См. также 
 Яхромская (станция метро)